Croix de fer (en allemand Eisernes Kreuz) peut désigner :

Militaire 

Monde germanique
 au Moyen Âge, au , un symbole de l'ordre Teutonique figurant sur les tabards et les oriflammes de celui-ci ;
 au , un symbole de l’ ;
 un insigne héraldique de l'armée prussienne au cours des guerres napoléoniennes, puis de l’armée et de l'aviation du Reich lors de la Première Guerre mondiale ;
 la croix de fer, une décoration militaire établie par le roi  en 1813, du royaume de Prusse, et perpétuée par l'Empire allemand et le Troisième Reich ;
 le symbole et la cocarde de la Wehrmacht et de la Luftwaffe ;
 le symbole de la Bundeswehr, l'armée allemande recréée en 1955, après la Seconde Guerre mondiale.

Belgique
 La croix de fer est une décoration belge, créée en 1833.

Géographie 

 Le col de la Croix-de-Fer, un col de montagne en France.

Culture 
Croix de fer est un film anglo-germano-yougoslave de Sam Peckinpah (1977).